Timocrate di Rodi – diplomatico greco antico, al servizio dei Persiani, attivo tra il V e il IV secolo a.C.
Timocrate – storico greco antico, menzionato da Diogene Laerzio
Timocrate – mercenario a cui Dionisio il Giovane diede in sposa Arete
Timocrate di Lampsaco – epicureo che rinnegò il maestro, nonché fratello maggiore di Metrodoro, il migliore amico di Epicuro